Noppenberg ist der Name von

 Noppenberg (Herzogenrath), Stadtteil von Herzogenrath in der nordrhein-westfälischen Städteregion Aachen
 Noppenberg (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Noppenberg (Gemeinde Niederndorferberg), Ortsteil der Gemeinde Niederndorferberg im Tiroler Bezirk Kufstein